Blaue Division bezeichnet folgende militärische Verbände:
 250. Infanterie-Division (Wehrmacht), offiziell División Española de Voluntarios (deutsch: „Spanische Freiwilligendivision“)
 392. (kroatische) Infanterie-Division, ein Großverband der Wehrmacht, als Teil der „Kroatischen Legion“
 Division bleue der französischen Streitkräfte während des Deutsch-Französischen Kriegs